Siemens C62 — стільниковий телефон фірми Siemens.

C
Мобільні телефони, представлені в 2003 році